Sezona Formule 1 1954 je bila peta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 17. januarja 1954 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 24. oktobra 1954 z deveto dirko sezone za Veliko nagrado Španije. Dirkaški naslov je osvojil Argentinec Juan Manuel Fangio.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1954.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 

 * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko.
 ** Več dirkačev je postavilo najhitrejši krog, zato so si eno točko razdelili.
 † Skupaj sta dirkala dva ali več dirkačev.
 ‡ Na tej dirki si je veliko število dirkačev delilo dirkalnik, glej poročilo dirke za več informacij.

Točke prikazane zgoraj so tiste, ki so štele za prvenstvo, vse osvojene točke pa so v oklepaju.

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1954
1954 v športu